Bieg na 200 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Pekinie.

Tytuł mistrzowski obronił Jamajczyk Usain Bolt.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 20,50 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015).

Rezultaty

Eliminacje 
 Awans do półfinałów: Trzech najlepszych z każdego biegu (Q) + 3 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
 Awans do Finału: Dwóch najlepszych z każdego biegu (Q) + 2 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 

Bieg na 200 metrów mężczyzn